Aygestan peut désigner :
 Aygestan, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 Aygestan, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Aygestan, une communauté rurale de la région de Chahoumian au Haut-Karabagh ;
 Aygestan, une communauté rurale de la région de Hadrout au Haut-Karabagh.